Prairie County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prairie County Courthouse (Des Arc, Arkansas), ID-Nr. 77000266
 Prairie County Courthouse (DeValls Bluff, Arkansas), ID-Nr. 95000457